L'oblast de Tambov (en , ) est un sujet fédéral (oblast) du sud de la Russie d'Europe. Il se situe à peu près à mi-chemin entre Moscou et Volgograd.

La région est l'une des moins peuplées de la Russie centrale. Elle fait partie du bassin versant de l'Oka-Don et est arrosée par la Tsna, un affluent de la Mokcha. Le climat est continental modéré.

Les principaux secteurs d'activité sont l'industrie chimique et la construction de machines-outils. Dans les campagnes, l'élevage est prédominant.

La capitale administrative est Tambov. La deuxième ville par la population est Mitchourinsk.

Géographie 
L'oblast s'étend sur .

Histoire 
Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alsaciens-mosellans incorporés de force à partir du mois d'août 1942 dans l'armée allemande, prisonniers des armées soviétiques furent (en grande partie) internés dans le camp 188.

Population et société

Démographie

Découpage administratif 
La région est divisée en 7 villes et 23 districts (raïons).

Villes et agglomérations 
()

Notes et références

Voir aussi 

Tambov
Tambov
Division administrative fondée en 1937